Brodziak est un patronyme pouvant désigner :

Patronyme
 (1913-1999), entrepreneur et promoteur australien ;
Kyle Brodziak (né en 1984), joueur canadien de hockey sur glace.

Voir aussi
Brodziaki, village polonais du voïvodie de Lublin.

Homonymie de patronyme